Clydesdale bezeichnet

 Clydesdale (Pferd), eine Pferderasse
 Clydesdale (Whiskybrennerei), eine ehemalige schottische Whiskybrennerei in Wishaw
 Clydesdale (Neuseeland), Ort in Neuseeland
 Clydesdale (Minnesota), Ort im US-Bundesstaat Minnesota
 den alten Namen des schottischen County Lanarkshire
 Clydesdale (Schottland), einen ehemaligen Verwaltungsbezirk der Region Strathclyde in Schottland
 Clydesdale (Wahlkreis, Schottland), einen Wahlkreis für das Schottische Parlament
 Clydesdale (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), einen Wahlkreis für das Britische Parlament
 Clydesdale Bank, eine schottische Bank
 Clydesdale Motor Truck Company, einen ehemaligen US-amerikanischen Lkw-Hersteller